Jörg Müller kan syfta på:

 Jörg Müller (cyklist), schweizisk cyklist
 Jörg Müller (racerförare), tysk racerförare
 Jörg Müller (konstnär), schweizisk konstnär